La Fase de Classificació de la Copa del Món de Rugbi 2015 per a la Copa del Món de Rugbi de 2015 considerava que els 4 millors equips no classificats en les zones regionals (A excepció d'Oceània) juguessin un torneig de repesca per assolir la darrera plaça per la Copa del Món de Rugbi 2015.

Format 
El format del torneig fou un torneig amb semifinals i final, a partit únic la semifinal amb l'avantatge de jugar a domicili aquell equip amb major coeficient IRB. La final es faria a doble volta. Les semifinals venien pre-establertes de manera que el representant Europau jugaria contra el representant africà i el representant americà contra l'asiàtic.

Equips

Partits

Semifinals

Final

Anada

Tornada

Referències 

Copa del Món de Rugbi de 2015